Сан-Те́льмо ():

 Сан-Тельмо (район Буэнос-Айреса)
 Дворец Сан-Тельмо — дворец в Севилье.
 Сан-Тельмо (футбольный клуб) — футбольный клуб из Буэнос-Айреса.